

Geografia 
Slovenia
 Maribor – capoluogo della Stiria
 Maribor – ente amministrativo in cui ricade la città omonima

Sport 
 Maribor Generals – squadra di football americano di Maribor
 Nogometni Klub Maribor – società calcistica di Maribor

Altro 
 Aeroporto di Maribor-Orehova Vas – aeroporto della Slovenia
 Arcidiocesi di Maribor – sede metropolitana della Chiesa cattolica in Slovenia